El Puig de Cogullera és una muntanya de 474,1 metres del terme comunal d'Arles, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Es troba al nord del terme d'Arles, al nord-oest de la vila i a llevant del Riuferrer. És el cim més alt a prop del Tec de la carena que separa les valls del Riuferrer i de la Ribera de Bonabosc.

Referències 

Muntanyes d'Arles